Martin Fraisl, né le  à Wolfsbach, est un footballeur autrichien qui évolue au poste de gardien de but à l'Arminia Bielefeld..

Biographie 

Issu du football amateur autrichien, Martin Fraisl commence sa carrière professionnelle au Wiener Neustadt avant de s'engager avec le Floridsdorfer AC où il deviendra titulaire par la suite.

Le 18 mai 2018, il inscrit un but en deuxième division face au Kapfenberger SV en marquant de la tête après être monté sur un corner.

Après un cours passage d'une saison au FC Botoșani en Roumanie, il débarque en deuxième division allemande au SV Sandhausen.

Il quitte le SV Sandhausen pour l'ADO La Haye lors du mercato hivernal de la saison 2020-2021.

Le 21 juillet 2021, il s'engage avec Schalke 04 pour une saison.

Statistiques

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur autrichien
Joueur du Wiener Sport-Club
Joueur du SC Magna Wiener Neustadt
Joueur du Floridsdorfer AC
Joueur du SV Sandhausen
Gardien de but de l'ADO La Haye
Gardien de but du FC Schalke 04
Joueur de l'Arminia Bielefeld
Naissance en mai 1993
Naissance en Basse-Autriche